Frank van Hamel is een personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. Hij was te zien van 3 september 2007 t/m 20 mei 2011.

Frank van Hamel was de conrector van het Spangalis College. Ook gaf hij lessen wiskunde en natuurkunde. Zijn drie kinderen zaten ook op het Spangalis College. In het eerste seizoen was Frank van Hamel getrouwd met Sarah. De twee besloten te scheiden. Uiteindelijk kwam het erop neer dat Frank de zorg voor de kinderen grotendeels op zich zou nemen en Sarah alleen in een appartement ging wonen. De kinderen hadden het hier vanzelfsprekend erg moeilijk mee en dat werd nog erger toen hij Heleen ontmoette, een vrouw wie later zijn vriendin zou worden. Tobias vond het wel leuk voor zijn vader en kon goed overweg met Heleen en haar twee kinderen, Elton en Wiesje. Maar Lana en Flip mochten haar vanaf het begin al niet. Het leidde tot ruzies en tussen Frank en Heleen wilde het daarom ook maar niet lekker lopen. Toen Heleen het niet maar aankon en een tijdje geen contact meer wilde, kregen Flip en Lana spijt. Hun vader ging er kapot aan en was alleen maar verdrietig. Ze maakten het goed en uiteindelijk gingen ze zelfs met zijn allen samenwonen. Vanaf seizoen 3 woonden ze definitief bij Heleen.

Frank kreeg een grote druk op zijn schouders toen hij hoorde dat het Spangalis moest gaan fuseren met een andere school. De leerlingen van het Gradanus College, de zogeheten Gradanen, wilden niet naar hem luisteren en pestten hem zelfs een beetje. In combinatie met het plotselinge overlijden van Tessel, die behalve zijn leerlinge ook zijn schoondochter was, werd dit hem te veel. Hij raakte overspannen en bleef een poosje thuis. Conrector Jan-Erik van Roozendaal nam de directietaken tijdelijk helemaal alleen op zich. Frank nam de tijd om zich te herstellen en er te zijn voor Tobias.

Vanaf seizoen 4 heeft het Spangalis twee vestigingen. Frank wordt conrector van het nieuwe hoofdgebouw en de heer Van Roozendaal van de dependance. Nu is hij weer helemaal de oude. Desondanks besluit hij na seizoen 4 te stoppen als conrector. Nu al zijn kinderen hun eigen weg gaan, wil hij ook graag wat anders. Hij gaat Heleen helpen met haar timmerbedrijf.

H